Audi Aicon — концептуальный беспилотный электромобиль немецкого автопроизводителя Audi AG. Был представлен на франкфуртском автосалоне в 2017 году вместе с концептом Audi Elaine.

Технические особенности 
Автомобиль полностью лишен элементов управления. Приводится в движение четырьмя электромоторами (каждый из которых приводит в движение отдельное колесо), суммарная мощность которых 354 л. с. и 550 Нм. Все колеса автомобиля являются активными: поворачивают как передние, так и задние колеса. Запас хода примерно 700—800 км.

Галерея

См. также 
 Audi Pop.Up Next

Примечания

Ссылки 
 https://www.audi.com/en/experience-audi/models-and-technology/concept-cars/audi-aicon.html 

Электромобили Audi
Концепт-кары Audi
Концепт-кары 2018 года
Спортивные электромобили
Четырёхмоторные электромобили